Egenvärde kan syfta på:

 Egenvärde (filosofi) –  värde är oberoende av vad olika observatörer anser om det
 Egenvärde (matematik) – en skalningsfaktor i en kvadratisk matris